

Населені пункти та їхні частини

 Ґурське — село в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Ґурське — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Ґурське — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Ґурське — частина села Коцьол-Дужи в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки